

Personnes 
Saint John (anglais pour ) peut désigner plusieurs saints de l'Église catholique romaine :
 John Davy († 1537), bienheureux, chartreux anglais, martyrisé à Londres ; célébré le .
 John Fisher (° vers 1469 - †1535), ou Jean Fisher, religieux catholique et théologien anglais ; célébré . 
 John Houghton († 1535), ou Jean Houghton, prieur chartreux de Londres, martyr ; célébré le  de manière individuelle et le  en tant que martyr d'Angleterre et du pays de Galles.
 John Slade († 1583), ou Jean Slade, bienheureux, martyr pendu et démembré à Winchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébré le .
 John Finglow († 1586), ou Jean Fingley, prêtre, et Robert Bickerdike, laïc, bienheureux, martyrs à York en Angleterre ; célébrés le .
 John Cornelius († 1594), ou Jean Corneille,  prêtre jésuite, avec ses compagnons laïcs Jean Carey ou John Carey (voir ci-dessous), Thomas Bosgrave, Patrick Salmon, tous bienheureux martyrs à Dorchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébrés le .
 John Carey († 1594), ou Jean Carey, avec ses compagnons laïcs  Thomas Bosgrave, Patrick Salmon et le  prêtre jésuite Jean Corneille ou John Cornelius (voir ci-dessus), tous bienheureux martyrs à Dorchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébrés le .
 John Ogilvie († 1615), ou Jean Ogilvie, jésuite écossais, martyr ; célébré le .

St. John, abréviation anglaise de Saint John, est un patronyme porté par :
 Ambrose St. John (1815-1875), prêtre catholique britannique ;
 Archer St. John (1904-1955), son frère, fondateur de la maison d'édition de comic books St. John ;
 Christopher St. John (1942-), acteur et producteur de cinéma américain, père de Kristoff St. John ;
 Derrick St. John (1977-), coureur cycliste canadien ;
 Howard St. John (1905-1974), acteur américain de cinéma, télévision et théâtre ;
 Katherine St. John, bioinformaticienne américaine ;
 Kristoff St. John (1966-2019), acteur américain ;
 Marco St. John (1939-), acteur américain ;
 Pete St. John (1932-2022), chanteur-compositeur-interprète de musique traditionnelle irlandaise ;
 Robert William St. John (1902-2003), reporter et écrivain américain.

Toponymes

La paroisse Saint John.

La paroisse Saint John.

Au Nouveau-Brunswick :
 La ville de Saint John ou Saint-Jean.
 La circonscription électorale de Saint John.
 La circonscription électorale provinciale Saint John créée en 1785 et abolie en 1795.
 En Colombie-Britannique :
 Fort Saint John, City of Fort St John, Peace River.

La paroisse Saint John.

La ville de Saint John dans le Dakota du Nord.
 La ville de Saint John dans l'Indiana.
 La ville de Saint John au Kansas.
 La ville de Saint John dans le Maine.
 St. John, une ville de la proche banlieue de Saint-Louis, dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri.

L'île de Saint John.

La paroisse de Saint-Jean (anglais : Saint John) à Jersey.

la banlieue de Saint Johns à proximité d' Auckland en Nouvelle-Zélande

Autre 
 St. John est le nom d'une maison d'édition américaine de comics.

Articles connexes

Références